De mannen speelden op Wimbledon in 2014  het enkelspel van maandag 23 juni tot en met zondag 6 juli in het Londense Wimbledon.

Algemeen

Toernooisamenvatting 
Titelverdediger was Andy Murray, die een jaar eerder in de finale Novak Đoković versloeg. De Schot, als derde geplaatst, werd in de kwartfinale uitgeschakeld door Grigor Dimitrov. De als eerste geplaatste Serviër, die vorig jaar het nakijken had, won dit jaar het toernooi voor de tweede keer – in de eindstrijd versloeg hij het vierde reekshoofd Roger Federer in vijf sets.

Opzet 
 Het toernooi werd afgewerkt volgens het knock-outsysteem.
 De wedstrijden werden gespeeld om drie gewonnen sets (best of five). In de beslissende vijfde set moest met twee games verschil gewonnen worden.

Geplaatste spelers 
Bij de loting kregen de beste 32 spelers van het speciale 'Wimbledon grasbaan plaatsingssysteem' een geplaatste status. Het 'Wimbledon grasbaan plaatsingssysteem' bij de mannen was gebaseerd op de ATP-ranglijst, waarbij de prestaties op gras van de afgelopen twee jaren zwaarder telden: de ATP-punten op gras van het afgelopen jaar werden verdubbeld en het beste grasresultaat van het jaar daarvoor werd voor 75 procent extra meegeteld. Het speciale plaatsingssysteem werd toegepast van 2002 tot en met 2019. Geplaatste spelers ontliepen elkaar in de eerste twee ronden.

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Externe links 
 
 Toernooischema ATP

Wimbledon
ITF-toernooi in 2014